Суперкубок Бельгії з футболу 1992 — 13-й розіграш турніру. Гра відбулася 5 серпня 1992 року між чемпіоном Бельгії клубом «Брюгге» та володарем кубка Бельгії клубом «Антверпен».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1992
Бельгія
1992 у бельгійському спорті